Heteronemia är ett släkte av insekter. Heteronemia ingår i familjen Heteronemiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spökskräckor
Heteronemia